

Plaatsen 

Verenigd Koninkrijk:
Bradford, een stad in het Engelse graafschap West Yorkshire
City of Bradford, een district in het Engelse graafschap West Yorkshire
Bradford on Avon, een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire
Bradford (Devon), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Devon

Canada:
Bradford (Ontario)

Verenigde Staten:
Bradford (Arkansas)
Bradford (Illinois)
Bradford (Ohio)
Bradford (Pennsylvania)
Bradford (Rhode Island)
Bradford (Tennessee)
Bradford (Vermont)
Bradfordsville, Kentucky
Bradfordwoods, Pennsylvania

Personen
Jesse Bradford, een Amerikaans acteur
Samuel Bradford, een Engels bibliothecaris die de Wet van Bradford ontwikkelde